Луис Фернандо Этой Гуачалла Соларес (; 30 мая 1853 — 1 января 1908) — боливийский адвокат, государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Боливии (1899—1900).

Биография 

В 1873 г. окончил юридический факультет Университета Франсиско Хавьера. Работал в системе судебных органов. Участвовал во Второй тихоокеанской войне.

Впервые был избран в парламент в 1880 г.

 1882—1889 гг. был полномочным представителем в Перу, с небольшим перерывом в 1884 г., когда был направлен в Сантьяго для заключения мирного соглашения с Чили,
 1898—1899 гг. — председатель городского совета Ла-Паса в период «Федеральной революции» в Боливии (1898—1899).
 1899—1904 гг. (в период президентсва Хосе Мануэля Пандо) занимал дипломатические посты посла в США (1900) , Венесуэле, Мексике, Аргентине и Бразилии.

В 1899—1900 гг. занимал должность министра иностранных дел Боливии. Также занимал пост военного министра.

В 1906—1907 гг. — посол в Великобритании.

В 1908 г. был избран на пост президента Боливии, получив поддержку промышленной элиты страны. В своей предвыборной ппрограмме провел четкое разделение между церковью и государством и выступал за свободу прессы. Однако политик внезапно умер за 20 дней до официального вступления в должность. По официальной версии причиной смерти стала бронхопневмония, однако некоторые предполагали, что политик был отравлен.

Источники 

 http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_01/nt160112/nuevoshorizontes.php?n=1&-provincia-larecaja-ilabaya
 http://archivo.flaviadas.org/index.php/guachalla-fernando-eloy;isaar?sf_culture=es

Министры иностранных дел Боливии
Послы Боливии в Великобритании
Послы Боливии в США